

Persone 
 Annibale Stabile – compositore italiano
 Bonaventura Stabile – poeta e religioso italiano 
 Francesco Stabile – compositore italiano
 Giampiero Stabile – filosofo italiano
 Girolamo Stabile – pittore italiano
 Giuseppe Stabile – militare italiano 
 Laura Stabile – politica italiana
 Mariano Stabile – patriota e politico italiano 
 Mariano Stabile – baritono italiano 
 Nick Stabile – attore statunitense
 Susanna Stabile – allenatrice di pallacanestro ed ex cestista italiana

 Guillermo Stábile – allenatore di calcio e calciatore argentino

Altro 
 Stabile – cognome italiano
 Stabile – caratteristica riferita ad un sistema dinamico
 Teatro stabile – forma di "organizzazione teatrale di servizio pubblico", strutturata come ente autonomo, dal particolare legame con la realtà territoriale che lo ospita